Herb gminy Radłów (województwo małopolskie)
 Herb gminy Radłów (województwo opolskie)